Гейазан (, также Гёязань, Гавазан):
 Гёйазен — гора в Азербайджане
 Гейазан — средневековая крепость на склонах горы Гёйазен
 «Гёязань» — азербайджанский футбольный клуб